NGRS steht für:
 Notfall- und Gefahren-Reaktions-System
 Haltepunkt Großarmschlag (DS100-Code), Bahnhof an der Bahnstrecke Zwiesel–Grafenau

Abkürzung